В одиночному розряді тенісного турніру Borden Classic 1974, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1974 року, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 6-0, 6-2.

Основна сітка

Посилання 

1974
Тур WTA 1974